Столбищи — название нескольких населённых пунктов:
 Столбищи — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Столбищи — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Столбищи — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Столбищи — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Столбищи — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также